Вогнем і мечем (вислів) — позначає безжальне знищення із крайнім насильством
 Вогнем і мечем (роман) — історичний роман Генрика Сенкевича 1884–1888
 Вогнем і мечем (фільм) — україно-польський історичний фільм режисера Єжи Гофмана 1999